Storyteller () — п'ятий студійний альбом американської кантрі-співачки Керрі Андервуд. В США реліз відбувся 23 жовтня 2015.

Список пісень

Чарти

Сертифікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Керрі Андервуд 

Альбоми Керрі Андервуд
Альбоми Arista Records
Альбоми 19 Entertainment